Новое Заселье— деревня в Смоленской области России, в Шумячском районе. Население — 128 жителей (2007 год). Расположена в юго-западной части области в 10 км к северу от Шумячей, на берегу реки Чернявка. 
Входит в состав Снегирёвского сельского поселения.

Экономика 
Средняя школа.

Достопримечательности 
Комплекс археологических памятников:
 Городище днепро-двинских племён 1-го тысячелетия до н.э. на южной окраине деревни. Впоследствии использовалось древнерусским населением в XII – XIII веках. 
 Селище рубежа 1-го – 2-го тысячелетий нашей эры южнее городища. 
 Два кургана к западу от деревни.

Ссылки 
 Новое Заселье/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Шумячского района